André Quénard (1909-1988), homme politique français ;
 Gervais Quenard (1875-1961), prêtre missionnaire français ;
 Lucien Quenard (1909-1995), artiste-peintre ;
 Marcel Auguste Jérôme Quénard (1900-1998), général de brigade français.